Це список найбільш прослуховуваних пісень на платформі Spotify. Станом на жовтень 2022 року лише дві пісні досягли 3 мільярдів прослуховувань – «Shape of You» Еда Ширана та «Blinding Lights» The Weeknd, 23 пісні досягли 2 мільярдів прослуховувань. Джастін Бібер має найбільшу кількість пісень у топ-100 (6), тоді як Post Malone має найбільше пісень у топ-10 (2).

Spotify зберігає плейлист майже всіх пісень із понад мільярдом прослуховувань. Станом на листопад 2022 року загалом щонайменше 322 пісні досягли цієї цифри.

100 найпопулярніших пісень

Виконавці з найбільшою кількістю пісень у топ-100

Найбільш прослуховувані пісні за один день

Найбільш прослуховувані пісні за один тиждень

Найбільш прослуховувані альбоми за один день

Найбільш прослуховувані альбоми за один тиждень

Примітки 

Музичні списки
Списки:XXI століття